John Ford (1586–cirka 1639) angol drámaíró
John Ford (1894–1973) amerikai filmrendező, filmproducer